Mongolische Botschaft in Deutschland steht für:

 Mongolische Botschaft in Berlin
 Mongolische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn